Slovo reunion znamená v angličtině opětovné setkání či spojení. Jako pojmenování má celou řadu významů:

 V geografii
 Réunion – ostrov patřící Francii
 Reunion (Colorado) – vesnice v Coloradu

 V hudbě
Výraz se používá pro období, kdy je buď jednorázově nebo i na delší dobu obnovena již neaktivní hudební skupina. Často tak dané skupiny pojmenovaly i album, které v době reunionu nahrály:
 Reunion (album, Black Sabbath), 1997
 Reunion (album, Gary Burton), 1989
 Reunion (album, The Rankin Family), 2007
 Reunion (album, The Temptations), 1982
 Reunion (album, Country Joe and the Fish), 1977

 V televizní tvorbě
 Reunion (seriál) – televizní seriál z roku 2005